Klipper kan syfta på:

 Klipper – en förstärkare klipper huggerav ljudsignalerna, se klippning (ljudteknik)
 Klipperskepp – råriggade, oftast fullriggade, segelfartyg med smalt skrov och stor segelyta

Se även
 Clipper – flera betydelser